

Izvori 

 Sportsko društvo GRAFIČAR Osijek 1926. – 1981., monografija NK Grafičar Osijek

1979-80
1979-80 Osijek
Osijek